Georg Adolphe Erman (1806-1877), physicien allemand, père du suivant ;
 Johann Peter Adolf Erman (1854-1937), égyptologue et lexicographe allemand ;
 John Erman (1935-2021), réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Verda Erman (1944-2014), pianiste turque

Patronyme germanique
Patronyme allemand